Ulaka (gmina Bloke)
 Ulaka (gmina Velike Lašče)